Miejscowości w USA:
 Colquitt – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Miller
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Colquitt (ang. Colquitt County) – w stanie Georgia